Духовско́й переу́лок (с XIX века до начала XX века — прое́зд Дани́ловского Кла́дбища) — переулок в Южном административном округе города Москвы на границе Даниловского и Донского районов.

История 
Переулок получил современное название по расположенной в его начале церкви Сошествия Святого Духа на Даниловском кладбище (1829—1838). С XIX века до начала XX века назывался прое́зд Дани́ловского Кла́дбища по Даниловскому кладбищу, которое было основано во время эпидемии чумы 1771 года (см. Чумной бунт) в слободе Данилова монастыря.

Расположение 
Духовской переулок проходит от Даниловского кладбища на северо-восток до Малой Тульской улицы, пересекая 4-й Рощинский проезд. По Духовскому переулку проходит граница Даниловского и Донского районов.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 .

Транспорт

Наземный транспорт 
По Духовскому переулку не проходят маршруты наземного общественного транспорта. У юго-западного конца переулка, на 4-м Рощинском проезде, расположена остановка «Духовской переулок» трамваев 26, 38; у северо-восточного — остановки автобусов 41, 121, 826; 44, 142, 186, т40.

Метро 
Станция метро «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии — северо-восточнее переулка, между Большой Тульской улицей и Большим Староданиловским, Холодильным и 1-м Тульским переулками.

Примечания

Ссылки 
 

Переулки Москвы